Липје може бити:

 Липје (Сребреник), насеље града Сребреника, Федерација БиХ, БиХ
 Липје (Карловац), насеље града Карловца, Хрватска
 Липје (Черњевице), насеље у општини Черњевице, Пољска

Види још 
 Липље